Le patronyme néerlandais De Coninck provient soit d'une enseigne affichant Le Roy, soit d'un surnom donné au koning de la guilde des archers, équivalent du français  ou .

Il se décline aussi sans l'article de.
Il se décline aussi (au sud) avec -eu- au lieu de -o-.

 Charles De Koninck (1906 - 1965), philosophe canadien d'origine belge ;
 David de Koninck dit le Romain (1636-1699), peintre ;
 Jacob Koninck (ca. 1615 - ca. 1690), peintre et graveur néerlandais, frère de Philips et oncle de Salomon ;
 Jean-Marie De Koninck (1949 - ), mathématicien québécois ;
 Laurent-Guillaume de Koninck (1809 - 1887), un paléontologue et chimiste belge né à Louvain ;
 Lodewijk de Koninck (1838 - 1924), écrivain belge d'expression néerlandaise ;
 Louis-Herman de Koninck  (1896 - 1984), architecte belge moderniste ;
 Maria De Koninck (1945 - ), sociologue québécoise ;
 Philips Koninck (1619 - 1688), peintre néerlandais, frère de Jacob et oncle de Salomon ;
 Rodolphe De Koninck, un géographe québécois ;
 Salomon de Koninck (1609 - 1659), peintre néerlandais, neveu de Jacob et Philips ;
 Servaes de Koninck, compositeur néerlandais du  ;
 Thomas De Koninck (1934 - ), un philosophe canadien ;
 Yves De Koninck, neurobiologiste québécois.

Entreprise 
 De Koninck est le nom d'une brasserie belge située à Anvers.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais